New Zealand Football Championship 2017/2018 var den fjortonde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod 10 lag. Både grundserien och slutspelet vanns av Auckland City.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2017 i Nya Zeeland
2018 i Nya Zeeland
2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018